

Geografia

Austria

Comuni 
 Ebersdorf – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Großebersdorf – comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)

Frazioni 
 Ebersdorf – frazione di Atzenbrugg, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Ebersdorf – frazione di Fürstenfeld, città nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Ebersdorf – frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Ebersdorf – frazione di Leiben, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Ebersdorf – frazione di Ober-Grafendorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Ebersdorf an der Zaya – frazione di Wilfersdorf, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Ebersdorf – comune nel circondario di Rotenburg (Wümme) (Bassa Sassonia)
 Ebersdorf bei Coburg – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Saalburg-Ebersdorf – città nel circondario della Saale-Orla (Turingia)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Ebersdorf o Chemnitz-Ebersdorf – ex comune ora quartiere di Chemnitz, città extracircondariale (Sassonia)
 Ebersdorf – ex comune ora frazione di Dietenhofen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Ebersdorf – ex comune ora quartiere di Löbau, città nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Ebersdorf – frazione di Neunburg vorm Wald, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Ebersdorf – ex comune ora frazione di Neustadt bei Coburg, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Ebersdorf – ex comune ora quartiere di Saalburg-Ebersdorf, città nel circondario della Saale-Orla (Turingia)
 Großebersdorf – ex comune ora frazione di Harth-Pöllnitz, comune nel circondario di Greiz (Turingia)

Polonia 
 Ebersdorf – antico nome tedesco di Domaszków, frazione del comune di Międzylesie nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)
 Ebersdorf – antico nome tedesco di Dzikowiec, frazione del comune di Nowa Ruda nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Ebersdorf o Ebersdorf bei Friedland – antico nome tedesco di Habartice, comune nel distretto di Liberec (Liberec)
 Ebersdorf – antico nome tedesco di Habartice u Krupky, frazione della città di Krupka nel distretto di Teplice (Ústí nad Labem)